Николай Михайлович Голицын:
 Голицын, Николай Михайлович  (1727—1787) — обер-гофмаршал и тайный советник.
 Голицын, Николай Михайлович (1820—1885) — сенатор, гофмейстер.